Lhamalangcho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chomo Lonzo, berg, Tibet, 
 Chomo Lonzo Central, berg, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar